Kunigunda lengyel királyi hercegnő (1298 előtt–1331), Świdnica (Schweidnitz) és Szász-Wittenberg hercegnéje, I. Ulászló lengyel király lánya
Kunigunda lengyel királyi hercegnő (1335–1357) bajor hercegné, III. Kázmér lengyel király lánya
Terézia Kunigunda (Kinga) lengyel királyi hercegnő (1676–1730) bajor választófejedelemné, III. János lengyel király lánya
(Mária) Kunigunda lengyel királyi hercegnő (1740–1826), apáca, III. Ágost lengyel király lánya

Lásd még Piast Kunigunda (egyértelműsítő lap)